Het woord Chan kan staan voor:
Archeologie
 Chan Chan. oude Peruaanse stad
Personen
 de Standaardkantonese HK-romanisatie van de Chinese achternaam (zie Chen (naam))
 Chan Hao-ching, Taiwanese tennisster, zus van Yung-jan
 Chan Yung-jan, Taiwanese tennisster, zus van Hao-ching
 Jackie Chan, Amerikaans acteur
 Jang Chan-jae, Koreaans wielrenner
 Yih-shin Chan, Taiwanees golfer
Religie
 Chan (boeddhisme), een boeddhistische stroming 
Sport
 Afkorting van African Championship of Nations, Afrikaans voetbaltoernooi
overige
 Kan (titel)), titel van een heerser